Дзонгхаг () — административно-территориальная единица Бутана первого уровня подчинения. Дзонгхаги разделены на 205 гевогов (). Некоторые из больших дзонгхагов имеют один или больше промежуточных подразделений, именуемые дунгхагами (), которые также подразделяются на гевоги. Парламент Бутана принял «Закон о местном управлении», в котором указаны статус, структура и руководство органов местного самоуправления, в том числе дзонгхагов.

Дзонгхаги 

1 used by Dzongkha Development Authority (reflects pronunciation)

История 

До 1956 года в Бутане было девять районов во главе с пенлопами: Бякар, Дукье, Ха, Паро, Пунакха, Тагана, Тхимбу, Тонгса и Вангди-Пходранг. Позже страна была разделена на дзонгхаги. В 1987 году территория дзонгхага Гаса была разделена между дзонгхагами Пунакха и Тхимпху, а дзонгхаг Чукха был сформирован из частей дзонгхагов Самце, Паро и Тхимпху. В 1992 году дзонгхаг Гаса был выделен из дзонгхага Пунакха, а Трашиянгце был выделен из дзонгхага Трашиганг.

Управление дзонгхагами 
Каждый дзонгхаг возглавляется главой администрации дзонгдагом (). Первоначально дзонгдаги назначались Королём Бутана, но с 1982 года их стала назначать Королевская комиссия государственной службы. Дзонгдаг управляет всем развитием дзонгхага с помощью своей администрации. Ему помогают дзонгрэб (; помощник главы администрации), Dzongkhag Yargye Tshogchungs, которые состоят из представителей населения и административных чиновников дзонгхага, и гапы (), избираемые от гевогов. По инициативе четвёртого Короля Бутана Джигме Сингье Вангчука в 1981 году начался процесс децентрализации правительства, который привел к формированию The Dzongkhag Yargye Tshogchung (DYT; районных комитетов по развитию) в каждом дзонгхаге. DYT каждого дзонгхага состоит из чиновников дзонгхагов, глав и представителей гевогов и дунгхагов.

В конституции 2008 года заложены основные положения о дзонгхаг цогду (районных советах) в каждом дзонгхаге. Кроме того, она упорядочивает роль дзонгхагов в судебной системе Бутана.

Примечания 

 
Административные единицы
Административное деление Бутана